Stainforth (North Yorkshire), een plaats in Engeland
Stainforth (South Yorkshire), een plaats in Engeland
Stainforth (Australië), een plaats in Australië